Pelle Svanslös kan syfta på:

 Pelle Svanslös, serie barnböcker av Gösta Knutsson
 Pelle Svanslös (film), animerad film från 1981 regisserad av Jan Gissberg
 Pelle Svanslös (serietidning) – en svensk serietidning utgiven 1965–1977 och 1990–1992
 Pelle Svanslös (TV-serie), SVT:s julkalender 1997
 Pelle Svanslös (film, 2020), animerad film från 2020

Se även
För titlar som börjar med Pelle Svanslös se:
 Pelle Svanslös#Böcker
 Pelle Svanslös#Filmatiseringar